Eruption (discogroep), een Britse discogroep met muzikanten uit Afrika en Zuid- en Midden-Amerika
Eruption (Mountain), een livealbum uit 2004 van de Amerikaanse rockband Mountain
Eruption (Van Halen), een instrumentaal nummer van Van Halen van hun eerste album, Van Halen
Eruption (film), een Amerikaanse tv-film uit 1997 van Gwyneth Gibby